O nome Sepat foi usado para dar nome a dois ciclones tropicais no Oceano Pacífico noroeste. Sepat é um nome dado pela Malásia, que é usado para designar uma espécie de peixe de água doce.

 Tempestade tropical Sepat (2001) - tempestade tropical a sudeste do Japão. Nunca ameaçou a costa.
 Tufão Sepat (2007) - tufão com intensidade equivalente a um furacão de categoria 5, sendo o mais intenso ciclone tropical da temporada de tufões no Pacífico de 2007. Afetou as Filipinas, atingiu Taiwan e a China e causou no mínimo 43 fatalidades e $690 milhões de dólares em prejuízos.

Desambiguação